Il singolare maschile del Pilot Pen Tennis 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Fernando Verdasco era il detentore del titolo, ma in questa edizione ha deciso di non partecipare.

Serhij Stachovs'kyj ha battuto in finale Denis Istomin 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Marcos Baghdatis (quarti di finale)
  Thomaz Bellucci (secondo turno)
  Fernando González (secondo turno)
  Mardy Fish (non partecipa per fatica)
  Andrej Golubev (terzo turno)
  Tommy Robredo (terzo turno)
  Aleksandr Dolhopolov (terzo turno)
  Florian Mayer (terzo turno)

  Serhij Stachovs'kyj (campione)
  Viktor Troicki (semifinali)
  Xavier Malisse (secondo Turno, ritirato)
  Thiemo de Bakker (semifinali)
  Michael Berrer (secondo turno)
  Juan Ignacio Chela (terzo turno)
  Denis Istomin (finale)
  Victor Hănescu (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2010
ATP World Tour 2010